Gaucho, gaúcho o gauchito pueden referirse a:

 El gaucho, el típico jinete (vaquero) de las llanuras de Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil (Río Grande del Sur), el extremo sur de Chile y el chaco boliviano.
 El gaucho, gentilicio coloquial para referirse a los argentinos.
 Los gauchos, nombre común de las aves del género Agriornis.
 Gaucho, marca comercial de un insecticida del grupo químico de la nitroguanidina, producido por la empresa Bayer.
 Gaucho, vehículo militar todoterreno desarrollado conjuntamente por los ejércitos de Argentina y Brasil.
 Gaucho, el séptimo álbum de estudio (1980) de la banda estadounidense de jazz rock, Steely Dan.
 El gaúcho, gentilicio usado para designar a los habitantes del estado de Río Grande del Sur (Brasil).
 El gauchito, danza nativa argentina.
 Gauchito, cohete tripulado monoplaza suborbital argentino.
 Gauchito, mascota de la Copa Mundial de Fútbol de 1978.

Además, Gaúcho puede hacer referencia a los siguientes futbolistas brasileños:
 Ronaldinho Gaúcho (n. 1980), futbolista brasileño.
 Renato “Gaúcho” Portaluppi, futbolista brasileño de las décadas de 1980 y 1990.
También gaucho puede referirse a un personaje:

El gaucho héroe ficticio de DC cómics

Enlaces externos